Empire of the Undead е единадесети студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Първи албум с новия барабанист Михаел Ехри.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара, клавиши
 Михаел Ехри – барабани

Песни

Позиции в класациите

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 2014 година